Feuguerolles (Eure), Eure

ook:
Feuguerolles-Bully, Calvados
Feuguerolles-sur-Orne, Calvados, nu deel van Feuguerolles-Bully
Feuguerolles-sur-Seulles, Calvados, voormalige gemeente